Aeolian Hall steht für folgende Gebäude:

 Aeolian Hall (London, Großbritannien)
 Aeolian Hall (London, Ontario), Kanada
 Aeolian Hall (New York)